Иван Разумовский:
 Разумовский, Иван Кириллович (1761—1802) — сын К. Г. Разумовского, граф, генерал-майор, командир Малороссийского гренадерского полка.
 Разумовский, Иван Иванович (1906—1976) — председатель колхоза «Авангард» Чкаловского района Горьковской области, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР..